In 2009 werd voor de eerste keer de Players Championship Finals worden gehouden. Het dartstoernooi werd onder de auspiciën van de PDC worden georganiseerd. Aan het toernooi hebben 32 spelers deelgenomen. Het toernooi vond plaats van van vrijdag 30 januari tot en met zondag 1 februari 2009 in het Circus Tavern in Purfleet - de voormalige locatie van het World Darts Championship. De winnaar van deze eerste editie was meervoudig wereldkampioen Phil Taylor. Hij versloeg in de finale de schot Robert Thornton met 16-9 in de finale.

Format 
Eerste ronde - best of 11 legs (6)
Tweede ronde - best of 11 legs (6)
Kwartfinales - best of 17 legs (9)
Halve finales - best of 25 legs (13)
Finale - best of 31 legs (16)

Loting 

* Prijzengeld voor verliezers
In grijs three-dart-averages afgerond op hele getallen.

Statistieken

 Pld: Gespeelde wedstrijden
 LW: Gewonnen Legs
 LL: Verloren Legs
 HF: Hoogste Finish
 3DA: three-dart-average (gemiddelde score per beurt)

Darts in 2009
2009